Paul Lemmens (kunstenaar) (1945), Nederlands kunstenaar
Paul Lemmens (jurist) (1954), Belgisch jurist en sinds 2012 rechter van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Pseudoniem van Cees van der Pluijm (1954), Nederlands dichter, schrijver, columnist, acteur, presentator, uitgever en communicatietrainer.